Сукхотхай може означати:

 Сукхотхай (місто) — історичне місто;
 Історичний парк Сукхотхай — об'єкт ЮНЕСКО;
 Сукхотай (королівство) — давня держава;
 Сукхотхай (провінція) — одна із північних провінцій Таїланду.

Сукхотхай також може означати:
 Ампхеміанг Сукхотхай — округ;
 Новий Сукхотхай — місто;
 «Сукхотхай» — футбольний клуб у провінції Сукхотхай;
 Стиль Сукхотхай — стиль тайського мистецтва.